Toponímia:
Muntanyes:
Puig dels Corbs (Pals): muntanya situada al municipi de Pals (Baix Empordà)
Puig dels Corbs (Susqueda): muntanya situada al municipi de Susqueda (Selva)